Arrowsmith (livro), romance de Sinclair Lewis
Arrowsmith (filme), produção de 1931 dirigida por John Ford
Arrowsmith (Illinois), vila nos EUA
Arrowsmithia, género botânico

Desambiguação